(2419) Молдавия () — типичный астероид главного пояса, который был открыт 19 сентября 1974 года советским астрономом Людмилой Черных в Крымской обсерватории и был назван в честь государства на юго-востоке Европы — Молдавии.

См. также 
 Список астероидов (2401—2500)
 Классификации малых планет

Примечания

Ссылки 
 
 

Астероиды, названные в честь стран
Астероиды, открытые Людмилой Черных
Молдавия